Рождествено — топоним в России:

Населённые пункты

Белгородская область 
 Рождествено — село в Валуйском районе.

Владимирская область 
 Рождествено — деревня в Александровском районе.
 Рождествено — деревня в Гороховецком районе.
 Рождествено — деревня в Меленковском районе.
 Рождествено — село в Собинском районе.

Воронежская область 
 Рождествено — село в Лискинском районе.

Ивановская область 
 Рождествено — село в Приволжском районе.

Калужская область 
 Рождествено — деревня в Козельском районе.
 Рождествено — село в Перемышльском районе.
 Рождествено — деревня в Сухиничском районе.

Ленинградская область 
 Рождествено — село в Гатчинском районе.

Мордовия 
 Рождествено — село в Ичалковском районе.

Москва 
 Рождествено — село в составе района Митино.

Московская область 
 Рождествено — деревня в Волоколамском районе.
 Рождествено — деревня в Дмитровском районе.
 Рождествено — деревня в Истринском районе, сельское поселение Бужаровское
 Рождествено — село в Истринском районе, сельское поселение Павло-Слободское
 Рождествено — деревня в Каширском районе.
 Рождествено — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Рождествено — село в Рузском районе.
 Рождествено — деревня в Шаховском районе.

Нижегородская область 
 Рождествено — село в Большемурашкинском районе.

Рязанская область 
 Рождествено — село в Скопинском районе.

Самарская область 
 Рождествено — село в Волжском районе.

Татарстан 
 Рождествено — село в Лаишевском районе.

Тверская область 
 Рождествено — село в Калининском районе.
 Рождествено — деревня в Кашинском районе.
 Рождествено — деревня в Кесовогорском районе.

Тульская область 
 Рождествено — село в Воловском районе.
 Рождествено — деревня в Заокском районе.
 Рождествено — село в Кимовском районе.
 Рождествено — деревня в Одоевском районе.
 Рождествено — село в Суворовском районе.

Ярославская область 
 Рождествено — деревня в Борисоглебском районе.
 Рождествено — село в Мышкинском районе.
 Рождествено — село в Некрасовском районе.
 Рождествено — село в Переславском районе.
 Рождествено — деревня в Пошехонском районе, Ермаковское сельское поселение.
 Рождествено — деревня в Пошехонском районе, Пошехонский район, Пригородное сельское поселение.

Другое 
 Рождествено — сельское поселение в Самарской области, Волжский район.
 «Рождествено» — военный аэродром в Самарской области.
 «Рождествено» — предполагаемая станция Арбатско-Покровской линии московского метро.
 «Рождествено» — утраченная усадьба Кутайсовых в Истринском районе.
 «Рождествено» — музей-усадьба в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области.

См. также